Евбея — грецький острів Північних Спорад.
 Евбея (ном) — один з номів Греції.
 1119 Евбея (1119 Euboea) — астероїд головного поясу

 Евбея (міфологія) — персонаж давньогрецьких міфів.